Blind Guardian (; [blaɪnd 'gɑːdɪən]) — немецкая метал-группа, образованная в 1984 году в городе Крефельд. Считается одним из пионеров пауэр-метала, однако музыка группы часто выходит за рамки этого жанра.

Тексты многих песен группы, которые пишет вокалист Ханси Кюрш, основаны на сюжетах фантастических произведений: книг Джона Толкина, Майкла Муркока, Стивена Кинга, а также на легендах и мифах разных народов. Альбом 1998 года «Nightfall in Middle-Earth» целиком базируется на «Сильмариллионе» Толкина.

Состав Blind Guardian не менялся с 1987 по 2005 год: в него входили Ханси Кюрш (вокалист и, до 1998 г., бас-гитарист), гитаристы Андре Ольбрих и Маркус Зипен, а также барабанщик Томен Штаух. В 2005 году Штаух покинул группу; его заменил Фредерик Эмке. В 2021 году на место постоянного бас-гитариста пришел Йохан Ван Стратум.

История

1980-е 
Группа, изначально называвшаяся Lucifer’s Heritage (что переводится как «Наследие Люцифера»), была образована в 1984 году гитаристом Андре Ольбрихом и бас-гитаристом Ханси Кюршем. Первое время состав группы несколько раз менялся: Маркус Дорк (гитара) и Томен Штаух (ударные) уступили места, соответственно, Кристофу Тийсену и Хансу-Петеру Фраю, но оба эти музыканта покинули группу в течение года. Состав устоялся лишь в 1987 году, когда в Lucifer’s Heritage влились остатки группы Reedemer — Маркус Зипен и снова Томен Штаух. После нескольких попыток найти вокалиста (один концерт группа отыграла с неким Томасом Келльнерсом, и осталась недовольна), эта обязанность закрепилась за поющим басистом Ханси. На деньги бабушки Андре группа записала две демозаписи — «Symphonies of Doom» и «Battalions of Fear» — благодаря которым (особенно последней) им удалось заключить контракт с лейблом No Remorse Records. Продюсером и звукорежиссёром группы стал Калле Трапп.

Чтобы избежать ассоциаций с сатанизмом, музыканты решили изменить название группы. «В течение нескольких дней мы назывались „Battery“ — по одной из песен Metallica, но наши друзья убедили нас, что это не самая лучшая идея. Другим вариантом было название Raging Waters, в честь известной песни Testament» — вспоминает Ханси. В итоге было принято предложение Кюрша назваться Blind Guardian по собственной песне «Guardian of the Blind», под которым она известна и сейчас. Буквальный перевод названия — оксюморон «Слепой страж», но по словам музыкантов, они трактуют название скорее как «Слепой поводырь». «В моём воображении „слепой поводырь“ — это человек, на котором лежит ответственность за других людей, ведущий за собой. Который превосходит других, несмотря на своё физическое увечье», — говорит Ханси.

Первый альбом группы — «Battalions of Fear» (1988) состоял наполовину из песен с одноимённого демо и продемонстрировал ощутимое влияние ранних работ Helloween в стиле спид-метал. Туда также вошли гитарные вариации Андре на классические симфонии Антонина Дворжака. Годом позже был выпущен «Follow the Blind» (1989), более тяжёлый и, по словам музыкантов, с уклоном в трэш-метал. В записи альбома принял участие лидер Helloween Кай Хансен в качестве третьего гитариста и бэк-вокалиста. Blind Guardian начали набирать популярность в Германии.

1990-е 
Широкую известность Blind Guardian принёс их третий альбом «Tales from the Twilight World» (1990), ознаменовавший смещение в сторону пауэр-метала и начало выработки собственного звучания Blind Guardian, для которого характерно использование хоровых партий и общее достаточно «эпическое» настроение. На этом альбоме также участвовал Кай Хансен, уже ушедший из Helloween в собственный проект Gamma Ray. Вскоре после выхода «Tales…» группа подписала контракт с крупным лейблом Virgin Records, на котором в 1992 году вышел четвёртый альбом «Somewhere Far Beyond» тиражом 130 тысяч экземпляров. Благодаря «Tales…» и «Somewhere…» Blind Guardian стали весьма популярны в Японии, где был записан их первый концертный альбом «Tokyo Tales» (1993).

Новым продюсером Blind Guardian стал Флемминг Расмуссен, ранее работавший с Metallica на альбомах Master of Puppets и And Justice for All. В сотрудничестве с ним в 1995 году группа выпустила свой пятый студийный альбом, озаглавленный «Imaginations from the Other Side». Выпущенный в 1996 году сборник «The Forgotten Tales» содержал акустические и оркестровые версии нескольких композиций Blind Guardian, а также каверы некоторых песен других исполнителей.

Продюсерам Virgin так понравилась кавер-версия песни «Mr. Sandman», что они настояли на выпуске её отдельным синглом. На эту песню был снят шуточный клип, первое постановочное видео в истории группы. Музыканты предстают в облике злых клоунов, пугающих мальчика, который не хочет ложиться спать. Ещё два клипа были сняты на песни с «Imaginations…» — «Bright Eyes» и «Born in a Mourning Hall» (концертный). Ещё одно видео, снятое группой в этот период — короткометражная комедия «Drei Schüsse im Leberknödel », пародия на фэнтези, где участники группы преодолевают испытания в заколдованном замке.

В 1998 году вышел концептуальный альбом «Nightfall in Middle-Earth», основанный на книге Джона Толкина «Сильмариллион». На этом альбоме Blind Guardian использовали «хоровой» бэк-вокал в духе Queen, ряд элементов фолк-рока. Альбом считается одним из самых успешных за всю историю группы, и первым, изданным в США. Песня «Mirror Mirror» была выпущена отдельным синглом.

При записи этого альбома Ханси Кюрш сложил с себя обязанности бас-гитариста и полностью сосредоточился на пении. Партии бас-гитары на этом и последующих альбомах Blind Guardian исполнял Оливер Хольцварт (брат ударника Rhapsody of Fire Алекса), который также исполняет песни с группой вживую с 1998 года. Однако он не числится в «официальном» составе группы на её сайте. Причиной тому, по словам музыкантов, было желание сохранить возможность для Ханси вернуться к игре на бас-гитаре. В этот период Кюрш перенёс тяжёлую болезнь, которая едва не стоила ему слуха, и всерьёз рассматривался вариант, что он вынужден будет бросить пение и остаться только бас-гитаристом. По словам Маркуса, «пятый гвардеец» Оливер вполне удовлетворён своим полуофициальным статусом.

2000-е 

К началу XXI века Blind Guardian постепенно поменяли и звучание, и менеджмент. Расставшись с Расмуссеном, музыканты прибегли к услугам Чарли Бауэрфайнда. Седьмой альбом группы вышел в 2002 году и был назван «A Night at the Opera», в честь одноимённого альбома Queen. По словам Маркуса, «Queen больше всех повлияли на нас, так что это своего рода дань уважения». На новом альбоме Blind Guardian полностью отошли от своих спид-метал-корней в пользу пауэр-метала с элементами прогрессив-метал. Альбом не был концептуальным, но на нём прослеживалась общая тематика многих песен: взаимоотношения человека с высшими силами. Впервые упор был сделан на истории реальных личностей — Галилея, Ницше, Иисуса Христа — а не фантастических персонажей.

За выходом альбома последовало мировое турне Blind Guardian, увенчавшееся аншлаговым финальным концертом в Дюссельдорфе, на который пришло порядка шести тысяч зрителей — рекорд для группы на тот момент. В ходе этого тура был записан второй концертный альбом группы — «Live» (2003), а также сингл с концертными версиями хита группы «The Bard's Song» в исполнении публики разных городов и стран. В том же году в Кобурге Blind Guardian провели двухдневный фестиваль имени себя, на котором был записан концертный DVD «Imaginations Through the Looking Glass», выпущенный годом позже.

Уйдя с Virgin в 2004году, Blind Guardian заключили контракт с Nuclear Blast Records, который начал активно продвигать группу. С этого времени музыканты перестали сотрудничать с постоянным художником Андреасом Маршалом, и начали приглашать художников на один альбом. Среди работавших над обложками был российский художник Лео Хао, известный по обложкам группы Ария.

В апреле 2005 года из-за музыкальных разногласий группу покинул Томен Штаух, который почти 20 лет был барабанщиком Blind Guardian. Томену не нравился материал двух последних альбомов, не нравилась техника перепродюсирования, он предпочитал традиционный спид-метал, который начал продвигать в своём новом проекте Savage Circus. На его место рассматривались кандидатуры Алекса Хольцварта (Rhapsody) и Ули Куша (Helloween), но в итоге место за ударной установкой Blind Guardian занял молодой Фредерик Эмке.

С его участием группа выпустила свой восьмой альбом «A Twist in the Myth», чей международный релиз состоялся 1 сентября 2006 года. Тур в поддержку альбома завершился в Крефельде в ноябре 2007 г. совместным выступлением с Leaves' Eyes. Две песни с альбома были выпущены синглами: «Fly» и «Another Stranger Me». На последнюю режиссёром Иваном Количем был снят видеоклип, стилизованный под нуар, в нём детектив охотится за маньяком-убийцей, который оказывается его «вторым я».

С 2000 года Ханси Кюрш участвует в проекте Demons & Wizards, совместно с гитаристом группы Iced Earth Джоном Шаффером. Совместно Ханси и Джон выпустили альбомы Demons & Wizards (2000) и Touched by the Crimson King (2005) в жанре пауэр-метал.

Blind Guardian вели переговоры с Питером Джексоном о возможности участия в саундтреке к кинотрилогии «Властелин Колец», однако не достигли соглашения. По словам Ханси, вся музыка, написанная им к «Властелину Колец» (в стиле симфонической и фолк-музыки) будет впоследствии выпущена отдельным альбомом. Виктор Смольский и белорусский симфонический оркестр примут участие в этом проекте.

В 2008 году группа записала главную тему к компьютерной ролевой игре Sacred 2: Fallen Angel (2008). В Sacred 2 был встроен секретный видеоклип с участием компьютерных моделей группы в фэнтези-антураже. Существует две версии этого видео: полная доступна только в игре, сокращённая (без второго куплета и с врезками из других мест игры  ) свободно распространялась по Интернету в качестве рекламы. В этой игре их творчество использовалось и в других местах, например, на городской площади городка Слоуфорда бард мог спеть их песню. Также песни Blind Guardian использовались в фильме In the Name of the King: a Dungeon Siege Tale.

Осенью 2009 года группа начала запись нового альбома At the Edge of Time, который вышел летом 2010 года. На нём группа вернулась к фантастике. Выход альбома предварял сингл A Voice in the Dark, на эту песню был также снят видеоклип.

2010-е 
20 января 2012 года вышла компиляция под название Memories Of A Time To Come, в котором собраны песни за 25 лет работы группы. Компиляция состоит из трех дисков: первые две компиляции содержат ремиксы на самые известные песни (Vallhala, Bard’s Song (In The Forest), Bright Eyes, And Then There Was Silence и так далее) и демо версия (A Past And The Future Secret, Battalions Of Fear, Lost In The Twilight Hall и так далее).

В этом же году группу покинул басист Оливер Хольцварт, который перешёл в Rhapsody of Fire. Его место занял француз Баренд Курбуа. Тогда же, закончив большое турне, музыканты сказали, что берут перерыв между гастролями, и концертов не будет по крайней мере до осени 2014 года. Это время они планируют посвятить напряжённой студийной работе.

Альбом Beyond the Red Mirror вышел 30 января 2015 года. Сингл «Twilight of the Gods» увидел свет 5 декабря 2014 года.

В 2019 году вышел давно обещанный оркестровый альбом Legacy of the Dark Lands, представляющий собой симфоническую музыку с вокалом Кюрша и сюжетными интерлюдиями, объединяющими песни в историю. Поскольку музыка на альбоме существенно отличается от стиля группы, исполнителем был обозначен «Blind Guardian Twilight Orchestra». Концепция альбома, созданная при участии писателя Маркуса Хайца, представляет собой вольное продолжение цикла рассказов Роберта Говарда о Соломоне Кейне: по сюжету дочь Кейна ищет сведения о нём в Австро-Венгрии XVII века.

2020-е 
В 2021 году группу покинул басист Курбуа, его место занял Йохан ван Стратум, бывший участник Stream of Passion. 5 ноября Blind Guardian анонсировали новый сингл «Deliver Us From Evil», выход которого запланирован на 3 декабря 2021 года. Песня является частью двенадцатого студийного альбома коллектива, который должен увидеть свет в сентябре 2022 года.

Стиль

Музыка 
По словам критиков, «музыка Blind Guardian — всё равно что совместная запись Queen с Metallica». Стиль группы претерпел влияние как классических рок-групп, таких как Queen и Jethro Tull, так и современных групп-металлистов, в особенности Helloween, Metallica и Iron Maiden. Основная часть музыки Blind Guardian пишется авторским дуэтом Андре Ольбриха и Ханси Кюрша, хотя несколько песен написаны при участии Зипена и Штауха. Эмке и Хольцварт песен не писали.

На ранних альбомах Blind Guardian исполняли музыку в стиле спид-метал: скоростную, тяжёлую, агрессивную. Вокал Кюрша был резким и хриплым. Ханси применяет технику исполнения, известную как «расщепление голоса», которая позволяет издавать более резкий звук. Частый ритм барабанов и мелодичные гитарные проигрыши между куплетами также были частью стиля группы в этот период.

С дальнейшим развитием, Blind Guardian сделали своей визитной карточкой хоровой бэк-вокал и многоголосые вокальные гармонии. В студийной записи голос Ханси многократно перенакладывался сам на себя, из-за чего строчки текста перекрещивались, делая невозможным исполнение песен в том же виде вживую. На концертах, как правило, эти партии исполняются Андре и Маркусом как бэк-вокалистами. Ещё одна уникальная черта музыки Blind Guardian — мелодии куплетов зачастую не повторяются. Каждый куплет в их песнях, как правило, имеет собственную мелодию, а повторяется только припев. У большинства других групп все куплеты внутри одной песни поются на один мотив.

Кроме того, группа испытала влияние фолк-музыки. Многие альбомы Blind Guardian содержат песни, выдержанные в стиле фолк-рока: акустические баллады в фолк-аранжировке, такие как «Skalds and Shadows» и «Past and Future Secret».

Тематика песен 
С самого первого альбома Blind Guardian демонстрировали интерес к фантастической литературе, а также мифологии и религии. В их репертуаре — песни по десяткам различных произведений. Среди них, как романы писателей-фантастов и мистические истории, так и мифологические эпосы средневековья. Тема христианства нередко фигурирует в текстах Blind Guardian, однако группа старательно избегает непопулярного в наше время ярлыка «христианского рока». Автор большинства текстов — Ханси Кюрш, пишутся они традиционно на английском языке. В текстах часто встречаются цитаты-отсылки из книг и песен других исполнителей, в частности, мюзиклов Эндрю Ллойда Веббера.

Краткий список литературных произведений, по которым были написаны песни Blind Guardian:

 См. также: Музыка по Толкину

Кавер-версии 
Blind Guardian записали огромное количество кавер-версий песен других исполнителей. Группа не исполняет каверы на концертах и не включает в номерные альбомы, однако постоянно участвует в записи трибьют-альбомов, сборников, издаёт каверы бонус-треками на синглах. В 1996 году был выпущен альбом The Forgotten Tales, состоящий преимущественно из каверов. Кроме того, синглом вышла кавер-версия песни «Mr. Sandman», и на неё был снят клип.

Исполнители, на песни которых Blind Guardian записывали каверы:

 Queen
 Uriah Heep
 Ронни Дио
 Judas Priest
 Deep Purple
 The Beach Boys
 Джон Фарнем
 Майк Олдфилд
 The Chordettes
 Iron Butterfly
 Demon
 Satan
 Dio
 Slade

В свою очередь, кавер-версии песен самих Blind Guardian записывали другие группы. Был выпущен целый альбом Tales From the Underworld: A Tribute to Blind Guardian, в котором, среди прочего, приняли участие Morgana Lefay и The Arrow.

Дискография

Полноформатные студийные альбомы

Сборники 
 The Forgotten Tales (1996)
 Memories of a Time to Come (2012)
  (2013)

Концертные альбомы 
 Tokyo Tales (1993)
 Live (2003)
 Imaginations Through the Looking Glass (2004) — концертный DVD
 Live Beyond The Spheres (2017)

Синглы 
 «Bright Eyes» (1995)
 «A Past and Future Secret» (1995)
 «Mr. Sandman» (1996)
 «Mirror Mirror» (1998)
 «And then there was Silence» (2001)
 «The Bard’s Song (In the Forest)» (2003)
 «» (2006)
 «Another Stranger Me» (2007)
 «A Voice in the Dark» (2010)
 «Twilight of the Gods» (2014)
 «Violent Shadows» (2020)
 «Merry Xmas Everybody» (2020)
 «Deliver Us From Evil» (2021)

Видеоклипы 
 «Born in a Mourning Hall» (концертный, 1995)
 «Mr. Sandman» (1996)
 «Bright Eyes» (1996)
 «Mirror Mirror» (1998)
 «Bard's Song in the Forest» (2003)
 «Another Stranger Me» (2006)
 «Sacred Worlds» (графика компьютерной игры Sacred 2, 2008)
 «A Voice In The Dark» (2010)
 «Merry Xmas Everybody» (2020)

Состав группы

Текущий официальный состав 
 Ханси Кюрш — вокал (с 1985), бас-гитара (до 1998).
 Андре Ольбрих — гитара (с 1985)
 Маркус Зипен — гитара (с 1987)
 Фредерик Эмке — ударные (с 2005)
 Йохан ван Стратум — бас (с 2021)

Бывшие участники 
 Томен Штаух — ударные (1986—2005)
 Маркус Дорк — гитара (Lucifer’s Heritage; 1985—1986)
 Кристоф Тайссен — гитара (Lucifer’s Heritage; 1986—1987)
 Ханс-Петер Фрей — ударные (Lucifer’s Heritage; 1985—1987)

Другие участники 
 Оливер Хольцварт — бас-гитара (с 1998 по 2012, и в студии, и на концертах)
 Баренд Курбуа — бас-гитара (с 2012 по 2021)
 Матиас Виснер — клавишные (в 1989)
 Михаэль Шурен — клавишные (с 1998, только на концертах)
 Кай Хансен — гитара, бэк-вокал (1989, 1991, только в студии)
 Рольф Кёлер — бэк-вокал, основной вокал (1990—2007, до его смерти)

Фоторяд

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт группы 
 Официальный русский фан-клуб группы 
 The Releases of Blind Guardian

На музыкальных сайтах 
 
 
 
 Страница Blind Guardian на сайте Encyclopaedia Metallum 

 
Прогрессив-метал-группы Германии
Пауэр-метал-группы Германии
Спид-метал-группы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Квартеты
Исполнители Nuclear Blast
Исполнители Virgin Records